Вильд Дональд Герье (; 31 марта 1989, Порт-а-Пиман, Гаити) — гаитянский футболист, полузащитник сборной Гаити.

Клубная карьера 

Герье начал карьеру на родине — в клубах «Виолетт» и «Америка де Ке». Летом 2013 года он перешёл в краковскую «Вислу». 13 сентября в матче против «Пяста» он дебютировал в Экстраклассе. В этом же поединке Вильд забил свой первый гол за новую команду.

20 июля 2016 года Герье подписал 3-летний контракт с турецким клубом «Аланьяспор». 20 августа в матче против «Бешикташа» он дебютировал в турецкой Суперлиге. 26 августа в поединке против «Антальяспора» Вильд забил свой первый гол за «Аланьяспор».

Летом 2017 года Герье перешёл в азербайджанский «Карабах», подписав 2-летний контракт. 11 июля в матче квалификационного раунда Лиги чемпионом против грузинской «Самтредии» он дебютировал за новую команду. В этом же поединке Вильд забил свой первый гол за «Карабах».

Международная карьера 
2 ноября 2010 года в матче Карибского кубка против сборной Гайаны Герье дебютировал за сборную Гаити. 6 сентября 2011 года в матче отборочного турнира чемпионата мира 2014 против сборной Кюрасао он забил свой первый гол за национальную команду.

В 2013 году в составе сборной Герье принял участие в розыгрыше Золотого кубка КОНКАКАФ. На турнире он сыграл в матче против сборной Гондураса.

В 2015 году в составе сборной Вильд принял участие в розыгрыше Золотого кубка КОНКАКАФ. На турнире он сыграл в матче против сборной Гондураса, США, Панамы и Ямайки.

В 2016 году Герье попал в заявку на участие в Кубке Америки в США. На турнире он сыграл в матче против команды Перу.

Летом 2019 года Герье был вызван в сборную для участия в Золотом кубке КОНКАКАФ. В четвертьфинале против сборной Канады забил гол на 76-й минуте матча, а в итоге его сборная победила со счётом 3:2 и вышла в полуфинал.

Голы за сборную Гаити

Достижения 
 «Карабах»
 Чемпион Азербайджана (2): 2017/18, 2018/19

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте ФК «Висла» (Краков)
 
 
 
 

Футболисты Гаити
Игроки сборной Гаити по футболу
Игроки ФК «Висла» Краков
Игроки ФК «Аланьяспор»
Игроки ФК «Карабах» Агдам
Игроки ФК «Нефтчи» Баку
Игроки ФК «Аполлон» Лимасол